Toque  bezeichnet

 eine Kochmütze und eine besondere Art der Rangkrone in der Heraldik, siehe Kochmütze
 Einen Hut ohne Krempe, auch Topfhut, siehe Hut
 ein Gewichtsmaß und eine Münze, siehe Toque  (Einheit)
 spanisch bzw. beim Flamenco das Instrumentalspiel, siehe Flamenco#Die musikalische Praxis

in ähnlicher Schreibweise Touque

 ein Gewichtsmaß, siehe Touque

Siehe auch: